Кобе́нко — фамилия:

 Кобенко, Александр Васильевич (род. 1977) — российский футболист.
 Кобенко, Андрей Васильевич (род. 1982) — российский футболист.